Neuf bâtiments de la Royal Navy britannique ont été nommés HMS Arethusa ou HMS Arethuse, d'après la nymphe Aréthuse qui est transformée par Artemis en fontaine.

, une frégate de  rang de 32 canons, construite pour la Marine française, elle est capturée en 1759 et fait coule en 1779.
, une frégate de  rang de 38 canons, lancée en 1781, démantelée en 1814.
, une frégate de  rang de 38 canons, capturée à la France en 1793 elle coule en 1796.
, une frégate de  rang de 46 canons, lancée en 1817, renommée HMS Bacchus en 1844 après avoir été transformé en ponton. Démantelée en 1883.
, un navire de  rang de 50 canons lancé en 1849. Il est doté d'une propulsion à hélice en 1861 et transformé en navire d'entraînement en 1874, avant d'être démantelé en 1934.
, un croiseur protégé de , lancé en 1882 et démantelé en 1905.
, un croiseur léger de  lancé en 1913 il coule après avoir heurté une mine en 1916.
, un croiseur léger de  lancé en 1934 et démantelé en 1950.
, une frégate de  lancée en 1963 et coulée comme cible d'entraînement en 1991.

Arethusa